Övre Kroksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övre Kroksjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (32,3 ha)
Övre Kroksjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (66,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn